Nordøst har flere betydninger:

 Nordøst (retning) – en kompasretning.
 Nordøst (musical) – en russisk  musical af Aleksei Ivaschenko og Georgii Vasiljev.
 Nordøst (teaterstykke) – et tysk  teaterstykke af Torsten Buchsteiner.
 Det nordøstlige USA (en), en af de 4 regioner i USA.